Калліано () — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт,  провінція Асті.
 Калліано () — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже,  провінція Тренто.